De 10e editie van de wielerwedstrijd La Tropicale Amissa Bongo wordt gehouden van 16 tot en met 22 februari 2015. De start was in Bongoville, de finish in Libreville. De ronde maakt deel uit van de UCI Africa Tour 2015, in de categorie 2.1. In 2014 won de Eritreeër Natnael Berhane.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe 
{| width=100%
| width=50% align=left valign=top |

| width=50% align=left valign=top |

|}

8e etappe

Eindklassementen

Klassementenverloop

2015
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2015
UCI Africa Tour 2015